Le concept de structure familiale peut désigner :
La composition et le mode de fonctionnement de l'unité familiale incluant l'organisation de la parenté : entrent dans le cadre d'une telle définition la famille nucléaire, la famille élargie ou famille complexe, la famille monoparentale, la famille recomposée, etc.
plus spécifiquement, le terme est parfois utilisé pour désigner les systèmes familiaux définis par Emmanuel Todd à partir de l'observation des structures familiales et des règles de succession, ces systèmes étant l'objet de ses recherches en sciences humaines ;
une entité quelconque correspondant à une famille (on peut par exemple désigner comme tel un établissement tenu par une famille, une entreprise familiale, etc.)

Notes et références

Lien externe 
 Dossier Parentalité et Structures Familiales - Université d'Angers

Sociologie de la famille
Famille